Мамедов, Эльвин:
 Мамедов, Эльвин Махалович (род. 1991) — российский самбист;
 Мамедов, Эльвин Насреддин оглы (род. 1988) — азербайджанский футболист, полузащитник;